Woisetschläger ist der Familienname folgender Personen:

 Ignaz Woisetschläger (1881–1936), österreichischer Maurermeister und Politiker
 Karl Woisetschläger (* 1954), österreichischer Journalist
 Kurt Woisetschläger (1925–2012), österreichischer Kunsthistoriker und Museumsleiter